Glinne (ukr. Глинне, Hłynne) – wieś na Ukrainie w rejonie drohobyckim należącym do obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Glinne na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon drohobycki